Ва́ссер (, «вода») — фамилия немецкого происхождения, распространена среди евреев.

Известные носители 
  (род. 1970) — американская скрипачка, гитаристка и певица.
 Вассер, Маркус (род. 1968) — швейцарский бобслеист, серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года.
 Вассер, Соломон Павлович (род. 1946) — советский учёный, ботаник, миколог, доктор биологических наук, профессор.

См. также 
 Вассар
 Вассерман
 Уотер
 Вода (значения)